Luley ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Luley (1887–1966), deutscher Volksschauspieler
 Jan Luley (* 1971), deutscher Jazz- und Bluesmusiker
 Martin Luley (1925–2006), römisch-katholischer Theologe und Generalvikar
 Waltraud Luley (1915–2011), deutsche Tanzpädagogin

Siehe auch:
 Lulay